Алекса́ндр Никола́евич Во́лков: Волков, Александр Николаевич (1844—1928) — русский художник.
 Волков, Александр Николаевич (1886—1957) — народный художник Узбекской ССР.
 Волков, Александр Николаевич (род. 1953) — советский и российский хоккеист с мячом.
 Волков, Александр Николаевич (род. 1961) — украинский футболист и тренер.
 Волков, Александр Николаевич (род. 1963) — советский и узбекистанский футболист.
 Волков, Александр Николаевич (род. 1976) — российский легкоатлет.
 Волков, Александр Николаевич (род. 1989) — украинский футболист.